Chiesa di Santa Maria della Catena – chiesa a Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Catena – chiesa a Palermo
 Chiesa di Santa Maria della Catena – chiesa a Roccalumera

 Chiesa della Madonna della Catena – chiesa ad Alcamo
 Chiesa della Madonna della Catena – chiesa a Militello in Val di Catania
 Chiesa della Madonna della Catena – chiesa a Polistena

 Chiesa di Maria Santissima della Catena – chiesa a Cefalù
 Chiesa di Maria Santissima della Catena – chiesa a Linera
 Chiesa di Maria Santissima della Catena – chiesa a San Cataldo

Pagine correlate 
 Santuario di Santa Maria della Catena